Гайзельбах:

 Гайзельбах — коммуна в Германии.
 Гайзельбах — река в Германии.